Соревнования по баскетболу среди мужских сборных на летних Олимпийских играх 1976 проходили с 18 по 30 июля в Монреале (Канада). Олимпийскими чемпионами стала сборная США, выигравшая в финале у команды Югославии .

Медалисты

Квалификация

Групповой этап

Группа А

Группа В

Квалификационный турнир

Матчи за 9-12 места

Матчи за 5-8 места

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Мужской олимпийский турнир 1976 года на сайте www.todor66.com 
 Архив сайта ФИБА
 1976 г. Монреаль.
 Мужской олимпийский турнир 1976 года на сайте www.sports-reference.com 

1976 год в баскетболе
Баскетбол на летних Олимпийских играх 1976